Bombard eller bombarde kan avse:
 Bombard (instrument) – ett bretonskt folkmusikinstrument av skalmejatyp
 Bombard (vapen) – de grövsta kanontyperna
 Bombard (Mobilspel) – ett mobilspel

Se även
 Pommer – ett äldre blåsinstrument vars namn kommer från kanonen